Ledový štít může být:

 Ledový příkrov, mohutné ledové těleso pokrývající Antarktidu nebo Grónsko
 Ľadový štít, hora ve Vysokých Tatrách